Messerschmitt 163 puede referirse a dos aviones alemanes:
Messerschmitt Me 163, interceptor cohete de la Segunda Guerra Mundial, operativo en 1944.
Messerschmitt Bf 163, prototipo de avión de reconocimiento y observación, de 1938.